

Трети етап 

|}

Африка